de cellarius of keldermeester: de monnik die de voorraden van een abdij beheert en de leiding heeft over de lekenbroeders
de gelatiniseerde familienaam Keller
Christoph Cellarius, (1638 - 1707)
Andreas Cellarius (Neuhausen, circa 1595 - Hoorn, 1665), een Nederlands kosmoloog.